Antsiranana steht für folgende geografische Orte:

 Antsiranana, Stadt an der Nordküste Madagaskars
 Antsiranana I, ein Distrikt in der Region Diana in Madagaskar
 Antsiranana II, ein Distrikt in der Region Diana in Madagaskar
 Antsiranana (Provinz), ehemalige Provinz in Madagaskar